Het Veikkausliiga 2008 seizoen was het 78ste seizoen in de hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Het seizoen begon op zondag 27 april en eindigde met de 26ste en laatste speelronde op zondag 26 oktober 2008.

Tampere United was de titelverdediger, maar de club moest de titel afstaan aan FC Inter Turku dat onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Job Dragtsma voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de landstitel opeiste, in dit geval met een voorsprong van vier punten op achtervolger FC Honka. FC Inter Turku was in het voorafgaande seizoen nog slechts als negende geëindigd in de eindrangschikking.

Topscorers werden Aleksandr Kokko (FC Honka) en Henri Myntti (Tampere United), die beiden dertien keer scoorden.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

<center>KuPS Kuopio handhaaft zich in de Veikkausliiga </center>

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2008 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Kampioensteam
 FC Inter Turku 
Patrick Bantamoi, Jussi Nuorela, Jos Hooiveld, Diego Corpache, Guillano Grot, Antonio Correia, Timo Furuholm, Oskari Forsman, Joni Aho, Severi Paajanen, Domagoj Abramović, Mika Ojala, Ats Purje, Dominic Chatto, Arttu Seppälä, Sami Sanevuori, Ville Nikkari, Joni Kauko, Ville Mäkilä, Felix Âkerlund, Mika Mäkitalo, Henri Lehtonen en Soga Sambo. Trainer-coach: Job Dragtsma.

Prijzen
Beste speler
 Dominic Chatto (FC Inter Turku)
Beste nieuwkomer
 Aleksandr Kokko (FC Honka)
Beste doelman
 Patrick Bantamoi (FC Inter Turku)
Beste verdediger 
 Jos Hooiveld (FC Inter Turku)Beste middenvelder:
 Mika Ojala (FC Inter Turku)
Beste aanvaller
 Aleksandr Kokko (FC Honka)Beste coach
 Job Dragtsma (FC Inter Turku)
'''Beste scheidsrechter
 Tero Nieminen

Zie ook
Beker van Finland 2008
Fins voetbalelftal in 2008

2008
Competitievoetbal 2008